Eio peut désigner :
 Sakata Eio (1920-2010), un joueur de go japonais ;
 Eio, un fleuve de Norvège ;
 , une ancienne cité carthaginoise située près de Murcie et détruite vers 825 par l'émir omeyyade Abd al-Rahman II ;
 Eio, le symbole du exbioctet valant 2 octets ;
 Eiō, un des tournois majeurs du shogi professionnel.